Dāboliņš ist der Familienname folgender Personen:

 Gunārs Dāboliņš (* 1956), lettischer Offizier
 Herberts Dāboliņš (1908–2000), lettischer Skilangläufer